Bola de cristal ou Crystal ball (tradução em inglês) pode se referir a:

 Bola de cristal, instrumento usado em práticas divinatórias
A Bola de Cristal, uma pintura renascentista de John William Waterhouse concluída em 1902
 La bola de cristal, programa televisivo espanhol infantojuvenil
 The Crystal Ball, filme de 1941 com Ray Milland e Paulette Goddard, traduzido no Brasil como A Bola de Cristal
A Bola de Cristal, um conto de fadas alemão criado pelos irmãos Grimm
Crystal Ball (G.I. Joe), um vilão fictício no universo G.I. Joe, membro do Cobra

Ver também